Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Alberto Mancini 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Magnus Gustafsson (campione)
 Aleksandr Volkov (semifinali)
 Anders Järryd (primo turno)

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Nicklas Kulti (secondo turno)
 Mark Koevermans (primo turno)
 Alberto Mancini (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1991
ATP Tour 1991